Хлеби могу бити:

 Хлеби (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хлеби (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република